Флоря () — молдавская и румынская фамилия. Произошла от слова «цветок» (florea).

Известные носители:

 Флоря, Борис Николаевич (род. 1937) — российский историк.
 Флоря, Даниэль (род. 1975) — румынский футболист.
 Флоря, Николай Фёдорович (1912—1941) — российский астроном.
 Флоря, Родика (род. 1983) — румынская гребчиха.
 Флоря, Сильвиу (род. 1977) — румынский регбист.

Другое 
 Флоря — малая планета (2302 Florya), названная в честь астронома Николая Флори.

См. также 
 Флорья